Die Klass A 1960 war die 22. Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 9. April und endete am 24. Oktober 1960.

Torpedo Moskau gewann mit drei Punkten Vorsprung vor Dynamo Kiew zum ersten Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft.

Modus 
Die Anzahl der Teilnehmer wurde auf 22 erhöht. Außer den sportlich qualifizierten Aufsteiger Admiraltejez Leningrad wurden neun weitere Vereine nach geopolitischen Kriterien zugelassen, aus deren Republiken bisher keiner beteiligt war. Nur Vereine aus Kirgisistan, Tadschikistan und Turkmenistan nahmen nicht teil.

Die elf Mannschaften jeder Gruppe spielten zunächst zweimal gegeneinander. In der zweiten Phase wurden die Vereine je nach Platzierung in vier Gruppen aufgeteilt. Die ersten drei spielten um die Meisterschaft und Plätze Zwei bis Sechs. Die folgenden drei in die jeweils nächste Gruppe. Die schlechtest platzierte russische Mannschaft stieg direkt ab, während das schlechteste ukrainische  Team Relegationsspiele gegen den Sieger aus der Ukraine-II-Zone bestritt.

Vorrunde Gruppe 1

Tabelle 
||Republik
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || GEO
 || LVA
 || ARM
 || RUS
 || UZB
 || UKR
 || MDA
 || EST

Kreuztabelle

Vorrunde Gruppe 2

Tabelle 
||Republik
 || UKR
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || BLR
 || RUS
 || UKR
 || KAZ
 || AZE
 || LTU

Kreuztabelle

Finalrunde

Plätze 1–6

Plätze 7–12

Plätze 13–18

Plätze 19–22

Relegation 
Das schlechtest platzierte ukrainische Team spielte gegen den Sieger aus der Ukraine-II-Zone. Die Spiele fanden am 3. und 6. November 1960 statt.

|}

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
 Sowjet Union 1960 auf rsssf.com
 Meisterschaft 1960 auf footballfacts.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1960
1960